Wespe (artillerie), een tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt geschut
Wespe (motorfiets), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk
Heinkel Wespe, een tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers experimentele VTOL.